Ри́льский монасты́рь, также Рыльский монасты́рь (Рилски-Манастир,  — «монастырь святого Иоанна Рыльского») — крупнейший ставропигиальный мужской монастырь Болгарской православной церкви. Расположен на северо-западе горного массива Рила, в 130 км к югу от Софии в долине реки  (левый приток реки Струмы) на высоте 1147 м над уровнем моря.

Основан в конце X века. В 1983 году был включён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рильский монастырь особенно активно посещаем туристами, останавливающимися в Софии или бальнеологическом и одновременно горнолыжном курорте Боровец.

Сайт Рильского монастыря: https://rilskimanastir.org/ 

По преданию, основан в 30-е годы X века преподобным Иоанном Рильским (876—946 гг.), чьё имя он носит начиная со времени правления болгарского царя Петра I (927—968 гг.). Святой Иоанн жил в пещере недалеко от нынешнего монастыря, тогда как сам монастырь был построен его учениками, пришедшими в горы, чтобы продолжить обучение.

Почти с самого момента своего создания, монастырь поддерживался и почитался правителями Болгарии. Почти каждый глава Второго Болгарского царства до самого завоевания Болгарии турками-османами жаловал значительные суммы монастырю, за счёт чего он стал культурным и духовным центром Болгарии. Расцветом монастыря был период с XII по XIV вв.

В XIV веке, после землетрясения, монастырь основательно перестроил местный феодал Хрельо Драговол, превратив его в солидно укреплённый архитектурный ансамбль. Тем не менее в середине XV века турки разграбили и разрушили это святое место. До наших дней сохранилась башня (1334—1335 гг.), названная в честь Драговола, а также трон епископа и резные ворота сгоревшей в 1833 году средневековой церкви.

Во второй половине XV века началось духовное и культурное возрождение монастыря. В 1466 году три брата из Границкого монастыря — Давид, Теофан и Йоасаф добились в Константинополе у султана специальной охранной грамоты и заключили договор о взаимопомощи между Рильским монастырём и монастырём Святого Пантелеймона на горе Афон (оригинал этого документа хранится в музее монастыря). В 1469 году они перенесли сюда из разрушенной турками столицы Тырново мощи Иоанна Рыльского. Возрождался и обустраивался монастырь и благодаря пожертвованиям Русской православной церкви, в 1558 году в Москву, в поисках денег, церковной утвари и книг рильскими монахами была отправлена целая делегация. В XVI—XVII вв. расширяются контакты и с другими соседями — сербскими, румынскими, греческими монастырями, и особенно со славянскими монастырями на Святой горе.

В годы господства османов, монастырь выступал в роли хранителя болгарского языка и культуры. Во времена болгарского Национального Возрождения (XVIII—XIX века), монастырь сгорел в пожаре (1778, 1833), но был восстановлен. Вся страна собирала деньги. Именно тогда территория монастыря приобрела нынешний облик. В 1844 Неофит Рильский учредил при монастыре школу.

В монастыре хранятся мощи Иоанна Рыльского и чудотворная икона Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») с тридцатью двумя четырёхугольными перегородками с мощами святых, одна из трех самых чтимых икон в Болгарской Православной Церкви .

В 1976 монастырь был признан национальным историческим памятником, а в 1983 — объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С 1991 монастырь подчиняется Священному Синоду Болгарской Церкви.

25 мая 2002 папа Иоанн Павел II посетил монастырь во время своего паломничества в Болгарию.

Монастырские строения 

Современный комплекс монастыря имеет форму неправильного четырехугольника и занимает территорию в 8800 м², центром её является внутренний двор, где расположены башня и главная церковь.

Главная церковь 
Кафоликон монастыря был построен в середине XIX века (архитектор Павел Йоанов) на месте небольшой церкви 1343 года. Церковь увенчана 5 куполами, имеет три алтаря и два придела. В этой церкви расположены знаменитые фрески (в том числе и Захария и Димитра Зографов) и иконы.

Заселёная часть 
Здесь расположена древняя библиотека. В библиотеке, исключительно богатой книжным материалом, собиравшимся веками, хранятся ценные памятники болгарской письменности — около 250 рукописных книг XI—XIX вв., 9 тыс. старопечатных изданий, нотные записи, гравюры времени Болгарского возрождения.

Монастырский музей 
Музей, расположенный на территории монастыря, имеет в своём собрании 35 тыс. экспонатов. Это и богатая коллекция икон, и произведения прикладного искусства, культовые и этнографические предметы. Монастырский музей известен прежде всего Крестом Рафаила — уникальным образцом резьбы по дереву, на котором изображены 104 религиозные сцены и 650 миниатюрных фигур. Монаху Рафаилу создание этого шедевра (окончен в 1802 г.) стоило 12 лет жизни и зрения.

Монеты 
В 1981 году Рильский монастырь был отчеканен на медно-никелевой монете номиналом 1 лев. Монета входит в серию монет, посвященных 1300-летию Болгарии.

Настоятели 

 Иоанн Рыльский (до 941)
 Григорий І Рыльский (после 941)
 Йоаникий І Рыльский (1195)
 Дометиан Рыльский (1385)
  (до 1463)
  (1463—1478)
  (1479—1491)
 Феоктист Рыльский (1491—1503)
 Каллиник Рыльский (упом. 1503)
 Ромул Рыльский (упом. 1519)
 Григорий ІІ Рыльский (упом. 1558 — упом. 1559)
 Евфимий І Рыльский (упом. 1577)
 Архимандрит Стефан (упом. 1627 — упом. 1628)
 Архимандрит Арсений (упом. 1632)
 Иеромонах Афанасий (упом. 1632)
 Йоаникий ІІ Рыльский (упом. 1685)
 Иосиф І Рыльский (ХVІІ век)
 Евтимий ІІ Рыльский (упом. 1702)
 Йоаким Рыльский (упом. 1704)
 Никанор Рыльский (1707)
 Яким Рыльский (упом. 1709 — упом. 1710)
 Данил Рыльский (упом. 1723)
 Дионисий Рыльский (1734—1735)
 Герасим І Рыльский (упом. 1745)
 Виссарион Рыльский (1745—1746)
 Василий Рыльский (1746)
 Иеромонах Теофан ІІ (1747—1753)
 Серапион Коласийский (1753—1757)
 Василий Рыльский (1757—1760)
 Клеопа Рыльский (1760—1767)
 Сергий Рыльский (1768—1769)
 Вениамин Рыльский (упом. 1770)
 Герасим ІІ Рыльский (упом. 1772 — упом. 1782)
 Иосиф ІІ Рыльский (упом. 1784)
 Игнатий Рыльский (1785)
 Герасим ІІ Рыльский (1786—1797)
  (1798—1801)
 Феофан ІІІ Рыльский (упом. 1801)
 Феодосий І Рыльский (1805)
 Гаврил Рыльский (упом. 1811)
 Кесарий І Рыльский (упом. 1815 — упом. 1816)
 Исаия Рыльский (1816)
 Иоасаф ІІ Рыльский (упом. 1816 — упом. 1817)
 Исаия Рыльский (упом. 1819)
 Пантелеимон Рыльский (1820)
 Агапий Рыльский (упом. 1832)
  (1822, 1824, 1828, 1832—1836)
 Иеромонах Пахомий (1836—1837)
 Иосиф ІІІ Рыльский (1837—1839)
 Иеромонах Памфилий (1839—1842)
 Иосиф ІІІ Рыльский (1842—1860)
 Неофит Рыльский (1860—1864)
  (1864—1868)
 Кирилл Рыльский (1868—1871)
  (1871—1874)
 Константий Рыльский (1874 −1875)
 Пантелеимон ІІ Рыльский (1875—1881)
  (1881−1883)
 Феодосий ІІ Рыльский (1883—1884)
 Феофилакт Рыльский (1884—1886)
 Иоасаф ІІІ Рыльский (1886—1893)
 Серафим Рыльский (1893—1894)
 Никифор Рыльский (1894—1896)
 Кесарий ІІ Рыльский (1896—1899)
  (1899—1904)
 Иоасаф ІІІ Рыльский (1904—1907)
  (1907—1908)
 Филарет Рыльский (1908—1914)
  (1914—1917)
 епископ Левкийский Варлаам (Константинов) (29 сентября 1924 — 1 января 1929)
 архимандрит Флавиан (Попов) (1 сентября 1933 — 11 ноября 1936, 1 января — 1 сентября 1938)
 архимандрит  (1944—1948)
 епископ Драговитийский Иоанн (Николов) (1968—1970)
 архимандрит Калиник (Александров) (1 ноября 1970 — 31 июля 1971)
 архимандрит Нестор (Крыстев) (1971—1972)
 архимандрит  (1972—1977)
 епископ Крупнишский Геласий (Михайлов) (1977—1982)
 архимандрит Галактион (Табаков) (1982—1985)
 епископ Смолянский Нестор (Крыстев) (1985—1988)
 епископ Драговитийский Иоанн (Николов) (1988—2005)
 епископ Адрианопольский Евлогий (Стамболджиев) (с 2005)

Галерея

См. также 
 Рильские глаголические листки

Примечания

Литература 
 Emil Ivanov: Das Bildprogramm des Narthex im Rila-Kloster in Bulgarien unter besonderer Berücksichtigung der Wasserweihezyklen, Diss., Erlangen, 2002.
 Emil Ivanov: Rila-Kloster, Artikel: RGG4, Bd. 7, 2007, Sp. 520.

Ссылки 
 Сайт Рильского монастыря
 Рильский монастырь на сайте Bulgarian Monastery

Появились в 930-е годы
Монастыри, основанные в X веке
X век в Болгарии
Православные монастыри Болгарии
Печский патриархат
Населённые пункты Кюстендилской области
Монастырь